Эрле:

Люди 
 Эрле, Альфонс (1866—1939) — австрийский и немецкий военный деятель.
 Эрле, Броудес (1918—1977) — американский скрипач и музыкальный педагог.
 Эрле, Франц (1845—1934) — немецкий куриальный кардинал и ватиканский сановник, иезуит.

Топонимы 
 Эрле — посёлок в Приволжском районе Астраханской области.

См. также